Тазово — название населённых пунктов в России:

 Тазово — село в Золотухинском районе Курской области.
 Тазово — деревня в Туринском городском округе Свердловской области.